Zwicky:
 Fritz Zwicky – astronomo svizzero
 cratere Zwicky – cratere lunare
 1803 Zwicky – asteroide della fascia principale
 I Zwicky 18 – galassia nana